Feuereisen steht für
 Feuerstahl, kohlenstoffreicher Stahl, Bestandteil des sogenannten Schlagfeuerzeugs

Feuereisen ist der Familienname folgender Personen:
 Arnold Feuereisen, deutschbaltischer Archivar
 Carl Gottlob Feuereisen, Hofgärtner in Hannover und Wilna